Spa, SpA och SPA kan syfta på:

Circuit de Spa-Francorchamps – en racerbana i Liège i Belgien
S.p.A. – en italiensk bolagsform, se Società per Azioni
Spa – en anläggning där man kan få olika sorters behandling
SPA - Spinalanestesi, en sorts ryggbedövning för kirurgi
SPA - Volvo Scalable Product Architecture platform (:en::Volvo Scalable Product Architecture platform) använd bland annat i Volvo XC90 generation 2.

Geografi

Belgien 

 Spa, Belgien kommun i Vallonien, Province de Liège,

Irland 

 Spa (ort i Irland)  Munster, Ciarraí, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar